Rogneda kan syfta på:

 Rogneda (opera) – en rysk opera i fem akter med musik av Aleksandr Serov
 Rogneda (plattmaskar) – ett släkte av plattmaskar

Personer
 Rogneda av Polotsk (~960–~1000), polotsk furstedotter